L'edizione 1956 del Campionato polacco di calcio vide la vittoria finale del .

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1956
Campionato polacco di calcio